Sia Furler, auteure-compositeur australienne.
 Hans Furler, homme politique allemand.
 René Furler, joueur professionnel de hockey sur glace.

Homonymie
Homonymie de patronyme